Воскресе́нские — русские дворянские роды, происходящие из среды православного духовенства. Фамилия родов относится к семинаристским фамилиям.

История 
Представители родов Воскресенских внесены в Дворянские родословные книги:
 Владимирской губернии (часть III; 1844, 1861)
 Вологодской губернии (часть III; 1795)
 Воронежской губернии
 Калужской губернии (часть III; 1884, 1900)
 Киевской губернии (часть III; 1884, 1891)
 Костромской губернии (часть III)
 Московской губернии (часть III)
 Нижегородской губернии (часть III; 1839, 1848, 1885)
 Новгородской губернии (часть III; 1860)
 Оренбургской губернии
 Орловской губернии
 Пензенской губернии (часть III; 1847, 1890)
 Полтавской губернии (часть I)
 Рязанской губернии (часть III; 1845)
 Санкт-Петербургской губернии (часть I; 1819) (часть III; 1814)
 Саратовской губернии
 Симбирской губернии (часть III; 1893)
 Ставропольской губернии (часть III; 1849)
 Тамбовской губернии
 Тверской губернии (часть III; 1847)
 Тульской губернии (часть III; 1836, 1879, 1892, 1894, 1895, 1899, 1908)
 Ярославской губернии

Род Воскресенских Рязанской губернии 
Родоначальником рода Воскресенских Рязанской губернии является Михаил Андреевич Воскресенский (1802—?) — выходец из духовного сословия, который 1 мая 1845 года был внесён в Часть III Дворянской родословной книги Рязанской губернии. Он окончил Тверскую духовную семинарию. С 1824 года работал учителем 2-го класса в Тульском уездном училище, одновременно в 1827—1832 гг. преподавал древнегреческий язык в Тверской губернской гимназии. 23 июня 1827 года был пожалован в коллежские секретари, 23 июня 1830 года — в титулярные советники. В 1835 году был определён штатным смотрителем в Епифанское уездное училище. 22 августа 1841 года получил Знак отличия беспорочной службы за 25 лет. 29 сентября 1841 года был пожалован в коллежские асессоры. В 1843 году был определён в Данковское уездное училище.

Был женат на Татьяне Ивановне Дудыловой. У них было 5 детей: Александра Михайловна Воскресенская (1827—?), Николай Михайлович Воскресенский (1830—?), Ардалион Михайлович Воскресенский (1832—?), Евстафий Михайлович Воскресенский (1835—?), Юлия Михайловна Воскресенская (1837—?).

Литература

Ссылки